Anastasija Barannikowa (ros. Анастасия Баранникова, ur. 27 listopada 1987 w Permie), wcześniej Anastasija Gładyszewa – rosyjska skoczkini narciarska, złota i srebrna (drużynowo), a także brązowa (indywidualnie) medalistka uniwersjady.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 sierpnia 2009 roku w Bischofsgrün podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 56,5 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 roku w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 46. miejsce, po skoku na odległość 72 m, zaś pierwsze punkty zdobyła 11 lutego 2012 w Ljubnie, plasując się na 29. miejscu.

W listopadzie 2018 ogłosiła zakończenie kariery.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Permie
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015